Headache – EP dei Big Black
 Headache – singolo di Frank Black
 Headache – videogioco del 1984